Чень Ін:
 Чень Ін ( 1971) — китайська бадмінтоністка, призерка чемпіонату світу та Азійських ігор, учасниця Олімпійських ігор.
 Чень Ін ( 1987) — китайська борчиня вільного стилю, бронзова призерка чемпіонату Азії.
 Чень Ін ( 1977) — китайська китайська спортсменка, стрілець, олімпійська чемпіонка.